Ochsen hat mehrere Bedeutungen:

die Pluralform von Ochse
ein Berg in den Schweizer Voralpen, siehe Gantrisch
Zum Ochsen, verbreiteter Wirtshausname